

Річки 
 Жванчик — річка в Україні, ліва притока Дністра.
 Жванчик — річка в Україні, права притока Ушиці.

Населені пункти 
 Вели́кий Жва́нчик — село в Україні, в Дунаєвецькому районі Хмельницької області.
 Малий Жванчик — село в Україні, Дунаєвецькому районі Хмельницької області
 Жва́нчик — колишня назва смт Шрамківки Черкаської області

Див. також 
 Жванець

Посилання 
 Żwańczyk (пол.)